Stretching (engl. für Dehnen, Recken, Strecken) bezeichnet:

 den Zug an Muskeln zur Erhöhung der allgemeinen Beweglichkeit, siehe Dehngymnastik
 die Erweiterung von künstlich erzeugten Hautlöchern zum Einbringen von Schmuckstücken, siehe Geweitete Piercings

Siehe auch:

 Stretch (Begriffsklärung)